Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1929 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 20 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Simonne Mathieu en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Eileen Bennett et Cilly Aussem.

Parcours 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Helen Wills||align=center|Victoire|| Simonne Mathieu (6)
|-
|2|| Bobbie Heine||align=center|1/4 de finale|| Cilly Aussem (7)
|-
|3|| Phoebe Holcroft||align=center|1/4 de finale|| Simonne Mathieu (6)
|-
|4|| Eileen Bennett||align=center|1/2 finale|| Helen Wills (1)
|-
|5|| Cornelia Bouman||align=center||| Joan Ridley
|-
|6|| Simonne Mathieu||align=center|Finale'''|| Helen Wills (1)
|-
|7|| Cilly Aussem||align=center|1/2 finale|| Simonne Mathieu (6)
|-
|8|| Irmgard Rost||align=center||| Sylvie Jung
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1929
France Simple dames
Sport en France en 1929
Mai 1929
Tennis en juin 1929